В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Classic 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Барбара Поттер і Шерон Волш-Піт виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (чвертьфінал)

 Розмарі Казалс /  Ілана Клосс (1-ше коло)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Toyota Classic